Tipos extraliga 2022/23 je 30. sezónou slovenské hokejové extraligy. Do soutěže zasahuje 12. mužstev. Po šesti sezónách se přímo sestupuje do nižší soutěže.

Kluby podle krajů 

 Bratislavský: HC SLOVAN Bratislava
 Košický: HC Košice, HK GROTTO Spišská Nová Ves a HK Dukla Ingema Michalovce
 Bánskobystrický: HC ’05 Banská Bystrica, HKM Zvolen
 Trenčianský: HK DUKLA Trenčín
 Nitranský: HK Nitra, HC MIKRON Nové Zámky
 Žilinský: MHk 32 Liptovský Mikuláš
 Prešovský: HK Poprad, HC MV TRANSPORT Prešov

Tabulka

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- 
|1.|| Max Gerlach || HC MV TRANSPORT Prešov || 50 || 34 || 25 || 59 || 26 || +8
|- 
|2.|| Brant Harris || HC SLOVAN Bratislava || 48 || 29 || 27 || 56 || 26 || +17
|- 
|3.|| Robert Jackson || HC MIKRON Nové Zámky || 49 || 30 || 21 || 51 || 10 || +16
|- 
|4.|| Liam Pecararo || HC SLOVAN Bratislava || 50 || 25 || 25 || 50 || 36 || +22
|- 
|5.|| Michael Huntebrinker || HKM Zvolen || 50 || 13 || 37 || 50 || 43 || +15
|-
|6.|| Joona Jääskeläinen || HC Košice || 47 || 22 || 23 || 45 || 16 || -11
|- 
|7.|| Austin Farley || HC MIKRON Nové Zámky || 48 || 15 || 30 || 45 || 47 || +10
|- 
|8.|| Kale Kerbashian || HK GROTTO Spišská Nová Ves || 46 || 20 || 24 || 44 || 10 || -3
|- 
|9.|| Tomáš Záborský || HK Poprad || 50 || 20 || 24 || 44 || 14 || -5
|- 
|10.|| Branden Troock || HC ’05 Banská Bystrica || 44 || 29 || 14 || 43 || 47 || +6
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších pěti brankářů.

Play-off

Pavouk

Předkolo

HK Poprad (7.) — HK Nitra (10.) 

Konečný stav série 3:0 na zápasy pro HK Nitra.

HK Dukla Ingema Michalovce (8.) — HK DUKLA Trečnín (9.) 

Konečný stav série 3:2 na zápasy pro HK Dukla Ingema Michalovce.

Čtvrtfinále

HC Košice (1.) – HK Nitra (10.)

HC SLOVAN Bratislava (2.) – HK Dukla Ingema Michalovce (8.)

HKM Zvolen (3.) – HC MIKRON Nové Zámky (6.)

HC ‘05 Banská Bystrica (4.) – HK GROTTO Spišská Nová Ves (5.)

Kaufland Winter Games 2023 
14. ledna 2023 se uskutečnil první ze dvou zápasů pod širým nebem v rámci Kaufland Winter Games 2023. Zápase se odehrál na Tehelném poli, v Bratislavě mezi týmy HK DUKLA Trenčín a HKM Zvolen. Před návštěvou 7 776 diváků zvítězil Trenčín 2:1.

15. ledna 2023 se uskutečnil druhý zápas pod širým nebem v rámci Kaufland Winter Games 2023. Zápase se odehrál na Tehelném poli, v Bratislavě mezi týmy HC SLOVAN Bratislava a HC Košice. Před návštěvou 14 244 diváků zvítězila Bratislava 3:1.

Konečné pořadí

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky slovenského hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2022
Lední hokej v roce 2023
Sport na Slovensku v roce 2022
Sport na Slovensku v roce 2023